Chacal — nome popular de três espécies de canídeos
 Carlos, o Chacal ou Ilich Ramírez Sánchez — terrorista
 Chacal (poeta) —  poeta e letrista brasileiro
 Chacal (Marvel Comics) — personagem da Marvel Comics, inimigo do Homem-Aranha
 Chacal (revista em quadrinhos) — personagem de quadrinhos brasileiros de faroeste

Desambiguação